Miejscowości w USA:
 Belle Plaine – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Belle Plaine – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Belle Plaine – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Scott
 Belle Plaine – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
Gminy w USA:
 Belle Plaine (ang. Belle Plaine Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Belle Plaine (ang. Belle Plaine Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Scott
 Belle Plaine (ang. Belle Plaine Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Belle Plaine (ang. Belle Plaine Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano